Вишеград (Вишгород) — назва ряду географічних об'єктів у Східній Європі. Походить від старослов'янського терміну для означення міської цитаделі.

 Вишеград () — місто у Боснії і Герцеґовині.
 Вишеград () — місто в Угорщині.
 Вишеград — село в Україні.
 Ви́шеград () — стародавня фортеця (замок) та історичний район у Празі.
 Вишеград () — село і фракійська фортеця у Болгарії.

Див. також 

 Вишгород

Примітки